Lapithos bezeichnet

 eine Stadt an der Nordküste Zyperns, siehe Lapta
 ein Antikes Königreich am gleichen Ort, siehe Lapithos (Königreich)
 eine Siedlung in der kretischen Gemeinde Makrys Gialos
 ein Berg im Süden der griechischen Präfektur Elis, siehe Lapithos (Berg)